Uppsala — cidade da Suécia
 Uppsala (condado) — condado da Suécia
 Uppsala (comuna) — município da Suécia
 Gamla Uppsala — sítio histórico anterior à cidade de Uppsala
 Igreja da Velha Uppsala - igreja luterana, localizada no bairro de Velha Uppsala, na cidade de Uppsala
 Universidade de Uppsala - universidade pública localizada na cidade de Uppsala, na Suécia
 Arquidiocese de Uppsala - diocese da Igreja da Suécia, sediada na cidade de Uppsala
 Catálogo Geral de Uppsala de Galáxias - catálogo de 12.921 galáxias visíveis do hemisfério norte
 Templo de Uppsala - antigo centro religioso nórdico, na atual Gamla Uppsala
 Museu da Velha Uppsala - museu histórico em Gamla Uppsala, na cidade sueca de Uppsala
 Castelo de Uppsala - edifício histórico na cidade sueca de Uppsala
 Catedral de Uppsala - catedral gótica situada no centro da cidade de Uppsala
 Biblioteca da Universidade de Uppsala 
 Região Uppsala - instituição política e administrativa do condado de Uppsala na Suécia
 Festival Internacional de Curtas-Metragens de Upsala - festival de cinema internacional dedicado a curta-metragens que ocorre anualmente na cidade de Uppsala
 Montes de Uppsala - três montes funerários em Velha Uppsala, a 5 quilômetros da cidade de Uppsala
 Hospital Universitário de Uppsala - hospital regional do Condado de Uppsala
 Cemitério Antigo de Uppsala
 Cancioneiro de Uppsala - o único exemplar remanescente da compilação de canções espanholas renascentistas intitulada ''Villancicos, editada em Veneza, em 1556
 Sínodo de Uppsala - sínodo realizado no castelo de Uppsala em março de 1593
 Jardim Botânico da Universidade de Uppsala - jardim botânico na cidade de Uppsala
 Sociedade Real de Ciências de Uppsala - a mais antiga sociedade científica da Suécia

Desambiguações de topônimos